Seboreea (din  cf. – seu, – a curge) este o boală de piele provocată de secreția excesivă a glandelor sebacee și adesea însoțită de hipertrofie glandulară. Această secreție excesivă de sebum apare frecvent la pubertate. Se poate manifesta prin apariția unor protuberanțe care conțin sebum denumite simplu "coșuri" și prin eliminarea a unei cantități mai mari tot din aceeași substanță la nivelul capului. Afecțiunea care urmează este numită, în mod convențional "păr gras".

Boli de piele